Kosicha – centro abitato russo dell'Oblast' di Kostroma
 Kosicha – centro abitato russo dell'Oblast' di Nižnij Novgorod
 Kosicha – centro abitato russo dell'Oblast' di Voronež
 Kosicha – centro abitato russo del Territorio dell'Altaj